Pecatonica désigne :

 Pecatonica, une ville située dans l’Illinois ;
 Pecatonica, une rivière américaine.